Diplocirrus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Haase 1915. Diplocirrus ingår i familjen Flabelligeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Diplocirrus